La Agencia Espacial Uruguaya (AEU) es una futura agencia espacial cuya creación fue propuesta por Presidencia de la República el 20 de diciembre de 2022​ y que se encargará de gestionar el programa espacial de Uruguay y de impulsar el desarrollo del sector espacial en el país.

La agencia tendrá un consejo directivo compuesto de cinco miembros: un representante de Presidencia de la República y los restantes cuatro designados por el Poder Ejecutivo, uno de los cuales será el director ejecutivo del organismo. A su vez contará con un consejo asesor de empresas integrado por representantes de empresas nacionales e internacionales instaladas en el país, pertenecientes al sector de las tecnologías espaciales.

Referencias 

Ciencia y tecnología de Uruguay
Espacio exterior
Agencias espaciales por país